Municipio de Claremont puede hacer referencia a:

 Municipio de Claremont (condado de Dodge, Minnesota).
 Municipio de Claremont (condado de Brown, Dakota del Sur).
 Municipio de Claremont (condado de Richland, Illinois).